
Atkinson Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Illinois 
 Atkinson Township, du comté de Henry.

Minnesota 
 , du comté de Carlton.

Nebraska 
 , du comté de Holt.

Homonymie de townships